Рэй Лузье (, родился в 1970) — американский рок-барабанщик. Рэй был ударником в Army of Anyone, рок-группе, включающей в себя лидера Filter Ричарда Патрика и братьев Дина Делео и Роберта Делео из Stone Temple Pilots. C 1 ноября 2007 года Рэй является новым барабанщиком ню-метал-группы Korn.

Биография 
Рэй Лузье родился 14 июня 1970 и рос в Вест-Ньюйтоне, небольшом городке в часе езды от Питсбурга. Рэй взял несколько уроков на пианино, но быстро переключился на ударные в возрасте пяти лет. Первую настоящую барабанную установку Рэй получил в подарок от своих родителей, которые его всегда поддерживали, когда ему было семь лет. Хотя Рэй был самоучкой, он играл в джазовых, концертных и парадных группах. В возрасте 15 лет он встретился с местным гитаристом и вступил в свою первую рок-группу.

После окончания школы в 1988, Лузье переехал в Голливуд, Калифорния, чтобы продолжить своё образование в известном Musicians Institute. В 1989 он окончил факультет ударной техники в Musicians Institute. Лузье позже вернулся в MI и давал уроки ударного мастерства в качестве преподавателя (1992—2001).

Лузье наиболее известен по совместной работе с Дэвидом Ли Ротом, с которым он играл на ударных с 1997 по 2005. 

Лузье также играл с The Hideous Sun Demons, прогрессив-рок/фьюжн трио сформированным из бывших одногруппников Дэйвида Ли Рота, Тоши Хикета (гитара) и Джеймс ЛоМензо (бас).

Также в то время Лузье был барабанщиком Steel Panther (с 1997 года). Он оставался в Steel Panther в течение шести лет, пока не помешал его гастрольный график с Дэвидом Ли Ротом.

В 2004 Лузье выпустил DVD с видеоуроками. Диск содержит широкий спектр уроков, включая технику двух бас-барабанов, брейки и упражнения на координацию. Диск можно приобрести через Amazon.com и Hal Leonard Publishing Co.

Лузье закончил записываться в новом проекте Трейси Джи Goaded в мае 2007.

Эндорсмент 
 Sabian
 Pearl
 Remo Drumheads
 Vic Firth
 Orange County Drum & Percussion

Альбомы с участием Рэя 
 2022: Korn — Requiem
 2019: Korn — The Nothing
 2016: Korn — The Serenity of Suffering
 2013: Korn — The Paradigm Shift
 2011: Korn — The Path of Totality
 2010: Korn — Korn III: Remember Who You Are
 2006: Army Of Anyone, Army of Anyone
 2003: Дэйвид Ли Рот «Diamond Dave (album)»
 2003: «Hideous Sun Demons»
 2002: «Honky MoFo» (с Рики Уолкингом)
 2002: Трейси Джи «Deviating From the Setlist»
 2001: Трейси Джи «Katt Gutt»
 2001: Zac Maloy Band
 2001: Jason Becker Tribute CD
 2001: Freak Power Ticket «Rock Hard Compilation»
 2000: Driven 4 Song Promo Cd With Tracy G
 1999: Трейси Джи «Driven»
 1998: Дэйвид Ли Рот «DLR Band»
 1998: Дэйвид Ли Рот «Slam Dunk» single
 1998: Medicine Wheel «Small Talk»
 1998: Майк Хартман «Black Glue»
 1998: Freak Power Ticket
 1997: Medicine Wheel «Immoral Fabric»
 1996: Jeffology (трибьют Джеффу Беку) с Джэйк Е. Ли
 1995: Darren Housholder «Symphonic Aggression»
 1994: Hard Rock Magazine Compilation CD. Band: Medicine Wheel
 1994: Howling Iguanas
 1994: Metal Edge Compilation «Best of L.A.»
 1994: Medicine Wheel «First Things First»
 1993: T.J. Martell Foundation Benefit CD. Band: Ivory Tower
 1993: Darren Housholder «Generator Man»
 1993: Тоби Кнапп «Guitar Distortion»
 1993: Тони Фрединелли «Breakneck Speed»
 1993: Shrapnel Guitar Greats Compilation
 1993: Concrete Foundations Forum Compilation
 1992: Darren Housholder «Darren Housholder»
 1990: 9.0 «Too Far Gone»

Совместные выступления, участие в туре или записи 
 Билли Шихан (Дэйвид Ли Рот, Mr. Big, Стив Вай)
 The Nixons
 John 5 (Marilyn Manson, Роб Зомби)
 Джеймс ЛоМензо (Black Label Society, Megadeth)
 Рафаэль Морейра (P!nk, Кристина Агилера)
 Слэш (Guns N' Roses, Velvet Revolver)
 Сил
 Кирк Хэмметт (Metallica)
 Закк Уайлд (Оззи Осборн, Black Label Society)
 Тоши Хикета (Дэйвид Ли Рот, The Hideous Sun Demons)
 Тодд Йенсен (Элис Купер, Дэйвид Ли Рот)
 Трейси Джи (Dio, WWIII)
 Джейк Е. Ли (Оззи Осборн, Badlands)
 Driven
 Zac Maloy
 Эдгар Винтер
 Goaded
 The Hideous Sun Demons
 Freak Power Ticket
 Coma
 Wicked Alliance
 Мэтт Крамер (Coma, Saigon Kick)
 Medicine Wheel
 The Howling Iguanas
 Тони Фрединелли (Third Eye Blind)
 Тоби Кнапп (Onward)
 Arcade (Стивен Пирси)
 Рики Волкин (Edgewater, The Nixons)
 Брайан Янг (Дэйвид Ли Рот)
 Майкл Ли Фиркинс
 Дуг Алдрич
 Джордж Линч
 Мэнди Лион (WW III, Wicked Alliance)
 Скотт Буш (Dolt, The Nixons)
 Кэйсукэ Нисимото (HSD Japan, Kelly Simonz)
 Джефф Скотт Сото (Мальмстин, Ингви, Soul Sirkus)
 Шон Дэйли
 Даррен Хашолдер
 The Boston Pops Orchestra

Примечания

Ссылки 

Музыканты Korn